Grothmann ist der Familienname folgender Personen:

  Torsten Grothmann, leitender Wissenschaftler am interdisziplinären Lehrstuhl für Ökologische Ökonomie an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg
 Werner Grothmann